In 1981/82 werd het 44e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor 11e keer.

Stadion

Stand

Resultaten

Topscores

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1981/82